Cordeiro Futebol Clube é uma agremiação esportiva brasileira da cidade de Cordeiro, Rio de Janeiro, fundada a 15 de junho de 1921.

História 
Notório clube do antigo estado do Rio de Janeiro, o Cordeiro disputou como equipe profissional várias edições do então Campeonato Fluminense.

Em 1943, eliminou o Esporte Clube Itaocara, mas capitulou diante do Esperança Futebol Clube, uma das agremiações que daria origem ao Nova Friburgo Futebol Clube. No ano seguinte foi eliminado pelo Ferroviário Futebol Clube, de Cantagalo.

Sempre é cogitada a volta da agremiação às disputas de caráter profissional, mas o projeto esbarra nos problemas financeiros que impedem o retorno tão aguardado do clube aos campeonatos promovidos pela FFERJ. No momento, disputa amistosos e competições para clubes que não tem atividade profissional no momento, principalmente nas categorias de base, como o Calcário e a Copa Noroeste.

Na cidade de Cordeiro há uma Liga Municipal, que além de participar de competições amadoras entre as outras Ligas Municipais, também promove o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, que ocorre nas categorias Principal e Master e reúne equipes formadas por cordeirenses praticantes de futebol, em sua maioria atletas amadores.

Possui o Estádio José Jorge, que tem capacidade para 3.000 espectadores. As cores da agremiação são o vermelho e o branco.

Ver também
Confederação Brasileira de Futebol
Campeonato Brasileiro
Copa do Brasil
Clubes brasileiros de futebol

Bibliografia 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol de Cordeiro (Rio de Janeiro)
Clubes de futebol fundados em 1921
Fundações no Rio de Janeiro em 1921